Macháčková ist der Familienname folgender Personen:

 Ivana Macháčková (* 1976), tschechische Moderatorin, Witwe des Sängers Karel Gott, siehe Ivana Gottová
 Věra Macháčková-Riegerová (1919–2017), tschechische Germanistin und Übersetzerin